Каюров — фамилия; имеет женскую форму Каюрова.

Известные носители:
 Каюров, Антон Всеволодович (род. 1970) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Каюров, Василий Николаевич (1876—1936) — большевистский деятель.
 Каюров, Георгий Александрович (род. 1966) — советский и русский писатель.
 Каюров, Леонид Юрьевич (род. 1956) — советский актёр, сын Ю. И. Каюрова.
 Каюров, Юрий Иванович (род. 1927) — советский актёр.

См. также 
 Каюр
 Каюрово